Сикеэ — греческий топоним. Может означать:
 
 
 
 Сикеэ (Элида) — деревня в сообществе Андрицена.
  — деревня в сообществе .
  — бывшая деревня в сообществе .